Le qualificazioni del singolare  dell'Open 13 2000 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Open 13 2000 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Antony Dupuis (Qualificato)
 Stéphane Huet (ultimo turno)
 Nicklas Kulti (primo turno)
 Julien Boutter (ultimo turno)

 Thierry Guardiola (Qualificato)
 Petr Kralert (primo turno)
 Guillaume Raoux (Qualificato)
 Michaël Llodra (primo turno)

Qualificati 

 Antony Dupuis
 Guillaume Raoux

 Lionel Roux
 Thierry Guardiola

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open 13 2000
ATP Tour 2000